BYT steht für:
 Bantry Aerodrome (IATA-Code), Flugfeld von Bantry, County Cork, Irland

byt steht für:
 Berti (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache, eine der saharanischen Sprachen

Abkürzung